Le nom Oologah peut désigner :
 Oologah, ville américaine située en Oklahoma ;
 Oologah,  de l'Okhlahoma, aux États-Unis ;
 le , lac situé dans le même État des États-Unis ;
 l' ;
 le  ;
 le  ;
 la , formation géologique de l'Oklahoma.